«Ау́стрия» (, также FK Austria Vienna) — австрийский профессиональный футбольный клуб из Вены. Одна из самых титулованных команд Австрии, в активе которой 24 победы в чемпионате страны и 27 побед в Кубке Австрии.

История

Основание и период до начала Второй мировой войны 
Клуб был основан в Вене 29 октября 1910 года под названием Wiener Amateur Sportvereinigung игроками и сотрудниками «Венского крикетного и футбольного клуба», взявшими фиолетовый и белый цвета как клубные. Команда выиграла свой первый чемпионский титул в 1924 году. Слово Amateure (любительский) в названии клуб сменил на Austria в 1926 году когда получил профессиональный статус. В том же году Аустрия выиграла свой 2-й чемпионский титул.

1930-е годы были одними из самых успешных годов у Аустрии. Футболисты выиграли 2 титула обладателей Кубка Митропы, турнира для лучших команд стран Центральной Европы, в 1933 и 1936 годах. В команде тогда блистал нападающий Маттиас Синделар, признанный в 1998 году лучшим футболистом в истории Австрии.

Успешная полоса клуба остановилась в связи с аннексией Австрии Германией в 1938 году. В результате клуб лишился игроков и членов своего персонала еврейского происхождения, а Маттиас Синделар умер при загадочных обстоятельствах 23 января 1939 года в своей квартире, официальной причиной смерти было отравление угарным газом. Он неоднократно вызывался в сборную Германии по футболу, но всегда отказывался ссылаясь на травмы или завершение международной карьеры. В период после Аншлюса клуб не достиг каких-либо успехов, играя в Gauliga Ostmark (фактически чемпионата Австрии), но им удавалось сохранить своё название «Аустрия» несмотря на попытки нацистов его переименовать.

Период после Второй мировой войны 
Аустрия выиграла свой первый чемпионский титул впервые за 23 года в 1949 году, а также сумела защитить его в следующем. Пятого титула команда добилась в 1953 году. А всего клуб смог взять 16 титулов чемпиона Австрии за 33 сезона между 1960 и 1993 годами, в том числе и 3 раза подряд (1961, 1962 и 1963). В команде 1950-60-х годов блистал нападающий Эрнст Оцвирк, выигравший пять чемпионств с командой, в том числе 1 после своего возвращению в Аустрию из «Сампдории», кроме того он принёс клубу звания чемпиона Австрии в 1969 и 1970 годах, но уже в должности главного тренера.

1970-е годы были началом следующим успешным этапом в истории клуба, несмотря на то, что Аустрия не выигрывала чемпионство Австрии с 1970 по 1976 год, так как команда в это время перестраивалась. Это реформирование клуба привело к доминированию Аустрии в домашнем чемпионате: за 11 сезонов (с 1975/76 по 1985/86) она завоевала 8 чемпионских титула. Выиграв в 1977 году Кубок Австрии Аустрия приняла участие в Кубке кубков 1977/78, где дошла до финала, уступив в нём со счётом 0-4 бельгийскому «Андерлехту». В следующем сезоне в рамках Кубка чемпионов 1978/79 Аустрия добралась до 1/2 финала, где проиграла шведскому «Мальмё» по сумме двух встреч со счётом 0-1. В Кубке кубков 1982/83 Аустрия вышла в 1/2 финала, уступив в ней по итогам двух матчей (3:5) испанскому клубу «Реал Мадрид».

Наиболее выдающимися игроками Аустрии в этот период были Херберт Прохазка, Феликс Гасселих, Вальтер Шахнер, Фридрих Консилия, Тони Польстер и Тибор Ньилаши.

Современная история 

В начале 1990-х годов Аустрия испытывала последний на сегодняшний момент успешный период в своей истории: трижды подряд выиграв чемпионство (1991-93); три кубка страны (1990, 1992 и 1994), а также Суперкубок Австрии (1991, 1992, 1993, 1994). В конце 1990-х годов Аустрия оказалась втянута в финансовые трудности, что вынудило её продать ряд ключевых игроков.

Аустрия была приобретена австрийско-канадским миллиардером Фрэнком Стронаком, владельцем компании Magna по производству автокомплектующих, в 1999 году, и в дальнейшем согласно соглашениям с австрийской торговой маркой сигарет Memphis, клуб приобрёл название FK Austria Memphis Magna. Благодаря инвестициям Стронака бюджет клуба был раза в три выше чем любой другой в Австрийской Бундеслиге, Аустрия выиграла свой первый титул чемпиона впервые за 10 лет в сезоне 2002/03. Несмотря на это, главный тренер Вальтер Шахнер был уволен, а заменивший его Кристоф Даум не смог помочь клубу защитить титул, выигравшему лишь Кубок Австрии.

В 2004 году слово Memphis было убрано из названия клуба. Аустрия достигла последнего на сегодняшний день четвертьфинала в еврокубках в Кубке УЕФА 2004/2005, где она была остановлена итальянской «Пармой». 21 ноября 2005 года Фрэнк Стронак объявил о прекращении своей поддержки клуба. В результате ряд футболистов летом 2006 года покинули клуб: бомбардир Роланд Линц, Владимир Яночко, Джоуи Дидулица, Либор Сионко, Филип Шебо и Сигурд Русфельдт.

Сезон 2006/07 был отмечен снижением уровня амбиций клуба из-за сокращения бюджета и потери игроков. Несмотря на проигрыш по итогам двух встреч португальской «Бенфике» в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов 2006/2007, Аустрия смогла квалифицироваться, обыграв польскую «Легию», в групповую стадию Кубка УЕФА 2006/2007. Сезон же в национальном чемпионате команда закончила на 6-м месте, занимая перед Рождеством последнее (10-е) место.

Летом 2008 года вновь произошли значительные изменения в клубе. 12 игроков покинуло Аустрию, в том числе и ведущие игроки Санел Куджич и Юксел Сарияр, перебравшиеся в новую команду под покровительством Стронака FC Magna вышедшей тогда в Первую лигу Австрии. Соглашение же с компанией Стронака у Аустрии полностью истекло, что позволило ей вернуться впервые за 30 лет к своему историческому названию FK Austria Wien 1 августа 2008 года без каких-либо спонсорских добавлений. В клубе также появился первый в истории австрийского футбола китайский футболист Сунь Сян. В сеэоне 2012/13 Аустрия выиграла свой 24-й (последний на данный момент) титул чемпиона Австрии, опередив «Ред Булл Зальцбург», но проиграла в финале Кубка Австриисо счётом 0-1 «Пашингу» из Региональной лиги.
В августе 2013 года Аустрия впервые квалифицировалась в групповую стадию Лиги чемпионов, обыграв хорватское «Динамо» в раунде плей-офф. В группе команда заняла последнее место.

В следующий сезон команда не попала в еврокубки. По итогам сезона 2015/16 — вошла в тройку в чемпионате и выступила на следующий год в Лиге Европы (заняла последнее место в группе). Сезон 2016/17 команда заняла на 2 строчке, снова попала в Лигу Европы и опять заняла там последнее место в группе. А сезон 2017/18 команда провалила, став лишь 7 в чемпионате.

Дерби и ультрас 
У клуба «Аустрии» есть одно дерби, это матчи с клубом «Рапид» (это противостояние называется Венское дерби). Так же принципиальными соперниками являются: «Ред Булл (Зальцбург)», «Штурм» Грац.

Друзьями считаются ультрас клубов «Слован» Братислава, «Зброёвка» Брно, «Реал Мадрид» («Ultras Sur»), «Пари Сен-Жермен» («Kop of Boulogne») и так же есть контакты с фанатами клуба «Рот-Вайсс» Эссен.

Символика

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Достижения 

  Чемпион Австрии (24): 1923/24, 1925/26, 1948/49, 1949/50, 1952/53, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1968/69, 1969/70 , 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1990/91, 1991/92 , 1992/93, 2002/03, 2005/06, 2012/13
  Обладатель Кубка Австрии (27): 1920/21, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1932/33, 1934/35, 1935/36, 1947/48, 1948/49, 1959/60, 1961/62, 1962/63, 1966/67, 1970/71, 1973/74, 1976/77, 1979/80, 1981/82, 1985/86, 1989/90, 1991/92, 1993/94, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2008/09
  Обладатель Суперкубка Австрии (6): 1990, 1991, 1992, 1993, 2003, 2004
  Обладатель Кубка Митропы (2): 1933, 1936
 Финалист Кубка обладателей кубков УЕФА: 1977/1978.

Текущий состав

«Аустрия» в еврокубках 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

1 В связи с напряжённой обстановкой в Грузии матч «ВИТ Джорджия» — «Аустрия» был отменён, победитель определялся по итогам одного матча в Вене.

Известные игроки

Обладатели «Золотой бутсы» 
Следующие футболисты получили «Золотую бутсу», выступая за «Аустрию»:
  Тони Польстер — 1987 (39 голов)

Бронзовые призёры чемпионата мира 
Следующие футболисты становились бронзовыми призёрами чемпионата мира, являясь игроками «Аустрии»:
  Эрнст Оцвирк — 1954
  Эрнст Стояспал — 1954
  Вальтер Шлегер — 1954
  Карл Штоц — 1954

Главные тренеры клуба 
  Джимми Хоган (1 июля 1911—30 июня 1912)
  Хуго Майсль (1 июля 1912—30 июня 1913)
   (1 июля 1919—30 июня 1921)
  Енё Конрад (1 июля 1925—30 июня 1926)
  Альфред Шаффер (1 июля 1928—30 июня 1929)
  Роберт Ланг (1 июля 1929—30 июня 1930)
  Карл Курц (1 июля 1930—30 июня 1931)
   (1 июля 1931—30 июня 1932)
  Йозеф Блум (1 января 1933—30 июня 1935)
  Енё Конрад (1 января 1935—30 июня 1936)
  Вальтер Науш (1 июля 1936—30 июня 1937)
   Маттиас Синделар (1 июля 1937—31 декабря 1938)
   (1 января 1939—31 декабря 1940)
   (1 января 1941—30 июня 1942)
   Карл Гайер (1 апреля 1945—31 августа 1945)
  Генрих Мюллер (1 сентября 1946—30 июня 1954)
  Вальтер Науш (1 июля 1954—31 декабря 1955)
   (1 января 1956—30 июня 1957)
   (1 июля 1957—30 июня 1958)
  Йозеф Смистик (1 июля 1958—30 июня 1959)
  Вальтер Пробст (1 июля 1959—30 июня 1960)
   (1 июля 1960—30 июня 1962)
  Эдуард Фрювирт (1 июля 1962—31 октября 1964)
   (1 октября 1964—30 ноября 1964)
  Генрих Мюллер} (1 декабря 1964—30 июня 1965)
  Эрнст Оцвирк (1 июля 1965—30 июня 1970)
  Генрих Мюллер (1 июля 1970—30 июня 1972)
  Карл Штоц (1 июля 1972—31 декабря 1972)
  Бела Гуттманн (1 января 1973—31 декабря 1973)
   (1 января 1974—30 июня 1974)
  Роберт Динст (1 июля 1974—28 декабря 1974)
   (1 января 1975—30 июня 1975)
  Карл Штоц (1 июля 1975—30 июня 1977)
  Герман Штессль (1 июля 1977—31 мая 1979)
  Эрих Хоф (1 июля 1979—31 марта 1982)
   (1 апреля 1982—30 июня 1984)
   (1 июля 1984—30 июня 1985)
  Герман Штессль (1 июля 1985—30 июня 1986)
   (1 июля 1986—30 июня 1987)
  Карл Штоц (1 июля 1987—11 октября 1987)
  Фердинанд Янотка (12 октября 1987—30 июня 1988)
   (1 июля 1988—17 ноября 1988)
  Роберт Зара (17 ноября 1988—31 декабря 1988)
  Эрих Хоф (1 января 1989—28 марта 1990)
  Херберт Прохазка (28 марта 1990—9 июня 1992)
  Герман Штессль (1 июля 1992—30 июня 1993)
  Йозеф Хиккерсбергер (1 июля 1993—30 июня 1994)
  Эгон Коордес (1 июля 1994—30 июня 1995)
  Хорст Хрубеш (1 июля 1995—30 июня 1996)
   (1 июля 1996—15 апреля 1997)
  Вольфганг Франк (26 апреля 1997—8 апреля 1998)
  Роберт Зара (9 апреля 1998—17 мая 1998)
  Зденко Верденик (17 мая 1998—2 апреля 1999)
  Фридрих Консилия (2 апреля 1999—30 мая 1999)
  Херберт Прохазка (1 июня 1999—3 мая 2000)
  Эрнст Баумайстер (3 мая 2000—31 мая 2000)
   (1 июня 2000—12 марта 2001)
  Ари Хан (12 марта 2001—13 августа 2001)
   и  Антон Пфеффер (12 августа 2001—31 декабря 2001)
  Дитмар Константини (1 января 2002—31 мая 2002)
  Вальтер Шахнер (1 июля 2002—4 октября 2002)
  Кристоф Даум (4 октября 2002—30 июня 2003)
  Йоахим Лёв (1 июля 2003—24 марта 2004)
  Гюнтер Кронштайнер (25 марта 2004—5 мая 2005)
  Петер Штёгер (6 мая 2005—31 декабря 2005)
   (1 января 2006—23 октября 2006)
   (23 октября 2006—19 марта 2008)
  Дитмар Константини (19 марта 2008—26 апреля 2008)
   (21 мая 2008—21 декабря 2011)
  Ивица Вастич (21 декабря 2011—21 мая 2012)
  Петер Штёгер (11 июня 2012—18 июня 2013)
  Ненад Белица (17 июня 2013—16 февраля 2014)
   (16 февраля—16 мая 2014)
  Геральд Баумгартнер (1 июня 2014—22 марта 2015)
  Андреас Огрис (22 марта 2015—30 июня 2015)
  Торстен Финк (1 июля 2015—27 февраля 2016)
  Томас Леч (27 февраля 2016—11 марта 2019)

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Австрии
Футбольные клубы, основанные в 1911 году
ФК «Аустрия» Вена